Dalmas de Lapérouse

Pierre Jean Antoine Dalmas de Labeyssière est conseiller au Présidial et sénéchal du Rouergue. Au moment de la vente des biens nationaux, il se rendit acquéreur de l'église de la Confrérie des Pénitents-bleus, dont madame Dalmas, son épouse, sœur de Jean-François de Galaup de La Pérouse, fut nommée prieure en 1815 et en 1824.

En 1815 les Dalmas de Labeyssière et les de Barthès, furent autorisés à ajouter à leur nom celui de leur oncle, transformé en La Peyrouse, par ordonnance royale  de Louis XVIII du .

Une modification d'orthographe en Lapérouse sera imposée par ordonnance royale de Louis-Philippe I en date du  (n° 8157).

En dépit de ces deux ordonnances, la famille Dalmas, au moins, qui avait d'elle-même adopté le nom de La Pérouse, continua à user de cette forme jusque vers la fin du , époque où elle fut sans doute contrainte au respect des termes de l'ordonnance de 1839, par l'administration d'état-civil.

Arbre généalogique
 o Pierre Jean Antoine Dalmas de La Peyrouse 1739-1826 
    o Pierre Antoine Victor Dalmas de Lapérouse 1767-1842
        o Pierre René Polidor Ferdinand Dalmas de Lapérouse 1798-1872
            o Victor Pierre Philippe Jules Dalmas de Lapérouse
                o Mélanie Marguerite Blanche Marthe Dalmas de Lapérouse 1853-1933
        o Louis Jacques Amédée Dalmas de Lapérouse 1801-1801 
        o Léon Prosper Dalmas de Lapérouse 1802-1803 
        o Jenny Marguerite Delphine Dalmas de Lapérouse 1804-1874
        o Marianne Louisa Dalmas de Lapérouse 1841- 
    o Jeanne Marie Dalmas de Lapérouse 1770-1867
    o François Marie Léon Dalmas de Lapérouse 1772-1846
        o Léonie Françoise Martiane Dalmas de Lapérouse
        o Léon Pierre Émile Dalmas de Lapérouse 1805-1874
        o Théobald Dalmas de Lapérouse 1814-1903
            o Léon-Robert Dalmas de Lapérouse 1842-1915 
            o Henri Emilien Toussaint Dalmas de Lapérouse 1845-1883
                o Léon Jean Pierre Jacques Théobald Dalmas de Lapérouse 1873-1952
                 o Marie Léon Théobald Henri Dalmas de Lapérouse (1899-1958)
                   o Bertrand Joseph Fernand Ghislain Léon Marie Dalmas de Lapérouse(1923 - ) 
                    o Philippe Woldemar Léon Marie Dalmas de Lapérouse (1953 - )
                      o Patrick Henri Louis Léon Marie Dalmas de Lapérouse (1985 - ) 
                    o Marc Henri Marie Joseph Dalmas de Lapérouse (1955 - ) 
                    o Jean-François Marie Bernard Dalmas de Lapérouse (1959 - ) 
                 o Jean-François Dalmas de Lapérouse
                o Jean Pierre Théobald Dalmas de Lapérouse 1875-1948 
                o Pauline Dalmas de Lapérouse 1878-1921
        o Léopold Dalmas de Lapérouse +1831 
    o Antoine Jean Baptiste Louis Dalmas de La Peyrouse 1774-1775 
    o Philippe François Dalmas de La Peyrouse 1777-1823

Homonymie de patronyme